Die Empire Slovak Open 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Trnava. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 14. bis 19. Mai 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Trnava